Mittelsteinach ist der Name folgender Orte:
 Mittelsteinach (Burgwindheim), Ortsteil von Burgwindheim im Landkreis Bamberg, Oberfranken
 Mittelsteinach (Münchsteinach), Ortsteil von Münchsteinach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken

Siehe auch:
 Mittelsteinbach